Verfügung steht für:

 Verfügung, eine rechtliche Anordnung
 Verfügung von Todes wegen, Erbregelung
 Einstweilige Verfügung, siehe Vorläufiger Rechtsschutz #Einstweilige Verfügung